

Pessoas
Mary T. Meagher
Thomas Francis Meagher

Localidades
Condado de Meagher

Desambiguações de sobrenomes